Crapet, est un nom vernaculaire ambigu en français d'Amérique du Nord, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de poissons :

 Crapet arlequin : Lepomis macrochirus
 Crapet calicot : Pomoxis annularis
 Crapet à longues oreilles : Lepomis megalotis
 Crapet de roche : Ambloplites rupestris
 Crapet-soleil : Lepomis gibbosus

Notes et références 

Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu